L’Esprit du Judo est un magazine de judo français.

Histoire 
Créé par Emmanuel Charlot, Olivier Remy et Bruno Laneyrie.
Avec six numéros par an depuis , L’Esprit du Judo propose, au fil de ses pages, un choix riche et varié d’articles sur le thème de cette discipline, également sport olympique : rencontres, interviews, actualités, dossiers spéciaux, comptes-rendus de compétitions, échos, reportages à l’étranger, chroniques, portfolios, conseils de préparation physique et mentale, histoire et culture du judo, explications techniques…
La même année a été mis en ligne le site internet du magazine, www.lespritdujudo.com, qui au quotidien diffuse les informations de la planète judo en France et à l’étranger. Suivi de compétitions en direct, programmes et résultats détaillés, réactions, interviews et vidéos d’athlètes, images inédites filmées par la rédaction, actualités des vétérans, tout y est !
Les abonnés sont informés de façon hebdomadaire des derniers événements judo via une newsletter.
Les Unes marquantes de l'Esprit du Judo, du premier numéro, en passant par les secrets des balayages, jusqu'au  avec le trentième numéro, qui avait pour rédac' chef, Lucie Décosse.

Ligne éditoriale 
 Portfolio, sur plus d'une dizaine de pages, le portfolio affiche les plus belles photographies prises par nos professionnels, qui savent capter au bon moment, le geste parfait. 
 Actualité, les pages "Actualité" de l'Esprit du Judo permettent de suivre l'actualité, les derniers événements de la planète judo : résultats des compétitions françaises et internationales, interview, reportages, événements à venir...
 Judo Académie, Yves Cadot revient sur l'histoire et la philosophie du judo, notamment au regard des textes écrit par son fondateur, Jigorō Kanō.

Rubriques 
 Dojo du monde, cette rubrique fait voyager le lecteur autour du globe, dans les places importantes du judo, plus ou moins célèbres, du Québec au Kosovo, en passant par le Tchad.
 Technique, des analyses pointues, des pages techniques, des analyses sur le ne-waza (prises au sol), le kumikata (la garde), le déroulement technique.
 Santé, de nombreux conseils pour être en forme en compétition, des informations sur les repas des champions, l'hydratation.
 Préparation physique, Aurélien Broussal, préparateur physique de l'équipe de Grande-Bretagne de judo, auteur de "La préparation physique moderne", collection Counter Movement, prodigue ses conseils physiques, de la musculation à la récupération.
 Préparation mentale, Alexis Landais, préparateur mental et ancien international, vous aidera dans votre préparation mentale : à quoi penser avant de monter sur le tatami.

L'équipe de l'Esprit du Judo 
Edité par Sen No Sen SAS

Directeur de la publication et de la rédaction : Olivier Remy
Rédacteur en chef : Emmanuel Charlot

Secrétaire Général de la rédaction : Antoine Frandeboeuf
Responsable pôle graphique : Frédéric Bergeron (MediaPrestations)
Photographes : Robert Danis (www.judopassion.ch), David Finch (www.judophotos.com), Francisco Lozano (www.hajimejudo.com), Marcelo Rua (www.marcelorua.com), Patrick Urvoy, Aurélien Brandenburger, 

Chroniqueurs & Journalistes : Jane Bridge, Aurélien Broussal, Yves Cadot, Guy Delvingt, Anthony Diao, Hiroshi Katanishi, Waldemar Legien, Morgan Maury, Gotaro Ogawa, Ronaldo Veitia

Trophées "Judoka de l'année"  
JUDOKA OF THE YEAR – Trophée international récompensant le meilleur judoka (masculins et féminines confondus) de l’année, décerné par un jury tripartite formé d’experts, de journalistes et de lecteurs.
L’Esprit du Judo organise l’élection du « Judoka de l’année » avec l’idée de sacrer des palmarès, certes, mais aussi, des ambassadeurs du beau judo, et des judokas qui représentent l’esprit de la discipline.

Principe
Le trophée du « Judoka de l’année-L’Esprit du Judo » est attribué au judoka français ou étranger, homme ou femme, désigné par un jury tripartite : experts (1), journalistes (2) et vous, lecteurs et internautes. Le vote des lecteurs est ouvert à tous les amoureux de judo. 

Comptage des votes
Le classement, mixte jusqu'en 2010, est distinct depuis. Le barème : les cinq combattants cités se voient respectivement attribuer 10 points (), 8 points (), 5 points (), 3 points () et 2 points (). Les points attribués par la communauté des lecteurs compte pour un tiers du total des votes, celui des journalistes et celui des experts pour les deux autres tiers du total des votes.

Palmarès

2014 - Majlinda Kelmendi (Kosovo) et Avtandil Tchrikishvili (Géorgie)

2013 - Yarden Gerbi (Israël) et Teddy Riner (France)
2012 - Lucie Décosse (France) et Teddy Riner (France)
2011 - Lucie Décosse (France) et Teddy Riner (France)
2010 - Lucie Décosse (France)
2009 – Wang Ki-Chun (Corée)
2008 – Choi Min-Ho (Corée)

Diffusion 
Tirage moyen en 2018 : 30 000 exemplaires
Lectorat estimé : 60 000 judokas
Dont 30 % de femmes et 70 % d'hommes
Dont moins de 25 ans (32 %), de 26 à 50 ans (57 %), plus de 50 ans (15 %).
Dont ceintures noires (49 %)

En kiosque (France et Belgique).
Distribué par MLP (codification : L 13090).

Liste des points de vente disponible sur internet

Éditions spéciales 
Kyu, l’Album (BD), par Emmanuel Charlot et André Chéret, 2009.
Judo, Principes et Fondements, par Emmanuel Charlot, 2010.

Voir aussi

Site officiel 
 Site officiel

Articles connexes 
 Championnats du monde de judo
 Judo
 Judo (handisport)
 Judo aux Jeux olympiques
 Judo en France

Références 

Magazine d'arts martiaux et de sports de combat